Суетский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Краснощёковском районе Алтайского края России. Административный центр — село Суетка.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 699 человек, в том числе 345 мужчин и 354 женщины.

Состав поселения 
 Аверенка (посёлок) — 
 Суетка (село, административный центр) —

Примечания 

Сельские поселения Краснощёковского района